Wasu steht für:

 West African Students’ Union, siehe dort
 Schreibweise von Wassu, Ort in Gambia
 Wasu, Ort in der Region Morobe in Papua-Neuguinea